Theopompos kan syfta på någon av följande:

Theopompos från Chios, antik grekisk talare och historieskrivare
Theopompos (Sparta), forntida kung i Sparta
Theopompos (dramatiker), författare av lustspel i Aten